Angelo e cel mai tare este un serial de animație de comedie produs de Cake Entertainment și TeamTo. În România, serialul se difuzează pe Cartoon Network.

Episoade 

Liste de episoade ale serialelor de animație